«Сомне́ние» () — американский юридический телесериал, созданный Тони Филаном и Джоан Рэйтер с Кэтрин Хайгл в главной роли. Премьера сериала состоялась 15 февраля 2017 года на телеканале CBS.

После выхода в эфир всего двух эпизодов, CBS закрыл сериал и снял его с эфира из-за низких рейтингов. Оставшиеся 11 эпизодов должны были быть показаны с 1 июля по 12 августа 2017 года, но показ не состоялся.

Сюжет 
Сериал рассказывает об адвокате Сэйди Эллис (Кэтрин Хайгл), которая влюбляется в своего клиента Билли Бреннана (Стивен Паскаль), которого обвиняют в убийстве подружки, совершённом 24 года назад.

В ролях 
 Кэтрин Хайгл — Сэйди Эллис
 Дьюли Хилл — Альберт Кобб
 Лаверна Кокс — Кэмерон Уирт
 Дрима Уокер — Тиффани Саймон
 Коби Либии — Ник Брэйди
 Стивен Паскаль — Билли Бреннан
 Эллиотт Гулд — Исайя Рот

Отзывы критиков 
Сериал «Сомнение» получил смешанные отзывы критиков. На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes сериал держит 55 % «свежести», что основано на 30-и отзывах критиков со средним рейтингом 5,8 из 10. На Metacritic сериал получил 58 баллов из 100, что основано на 25-ти «смешанных и средних» рецензиях.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2017 году
Телесериалы на английском языке
Программы телеканала Си-би-эс
Драматические телесериалы США
Юридические телесериалы США
Телесериалы ЛГБТ-тематики США
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Нью-Йорке
Телесериалы США, завершённые в 2017 году